Ana Jagellón (en polaco: Anna Jagiellonka; Cracovia, 18 de octubre de 1523-Varsovia, 9 de septiembre de 1596) fue reina de Polonia y gran duquesa de Lituania, junto a su esposo, el rey Esteban I Báthory, entre 1575 y 1586. Fue la última miembro de la dinastía Jagellón.

Biografía 
Ana nació el 18 de octubre de 1523 como la tercera hija del rey Segismundo I Jagellón el Viejo de Polonia y de su esposa, Bona Sforza de Milán. Con la muerte de su hermano mayor, el rey Segismundo II Augusto Jagellón, quien murió sin dejar herederos, acabó la rama masculina de los Jagellón. Ana entonces llegó a una situación donde representaba un importante papel político, y cuando en 1574 el rey Enrique de Valois (que había sido escogido para seguir en el trono polaco) abandonó el reino para ocupar el trono francés, Ana surgió como adversaria de Maximiliano II de Habsburgo, rey de Hungría y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Maximiliano II deseaba apoderarse del trono polaco y era otro de los candidatos para ser rey. Sin embargo, en 1576, la alta nobleza polaca, viendo con malos ojos al Habsburgo, decidió escoger al conde húngaro Esteban Báthory como rey polaco, quien era príncipe de Transilvania. El compromiso era que Esteban podía ocupar el trono, pero con la condición de que tomaría inmediatamente por esposa a Ana Jagellón. El matrimonio se llevó a cabo el 1 de mayo de 1576 en Cracovia, aunque la alta nobleza permitió posteriormente que el matrimonio viviese en residencias separadas, puesto que Ana ya rondaba los 53 años, siendo cerca de 10 años mayor que su esposo. Por esto, el matrimonio no produjo hijos.

Esteban Báthory murió el 12 de diciembre de 1586, y puesto que no tuvo hijos varones, entonces Ana heredó el trono polaco a los 63 años. Sin embargo, pronto se esforzó por asegurarle el trono a su sobrino, Segismundo III Vasa de Suecia, que era hijo de Catalina Jagellón, la hermana menor de la reina.

Ana vivió 10 años después de la muerte de su esposo, y murió en Varsovia el 9 de septiembre de 1596, a los 72 años. Sus restos fueron llevados a la cripta de la catedral de Wawel en Cracovia.

Bibliografía 
 Stone, Daniel (2001). The Polish-Lithuanian state, 1386-1795 [A History of East Central Europe, Volume IV.]. Seattle: University of Washington Press.

Reyes de Polonia del siglo XVI
Grandes duques de Lituania del siglo XVI
Casa de Jagellón
Princesas consortes de Transilvania
Nobles de Polonia del siglo XV
Lituanas del siglo XV
Lituanas del siglo XVI
Sepultados en la Catedral de Wawel
Reyes de Polonia de la dinastía Jagellón
Mujeres gobernantes del siglo XVI
Nacidos en Cracovia
Fallecidos en Varsovia